Tabuaeran är ett öråd i Kiribati.   Det ligger i ögruppen Linjeöarna, i den västra delen av landet,  km öster om huvudstaden Tarawa. Antalet invånare är .

Följande samhällen finns i Tabuaeran:

 Tenenebo Village
 Tereitaki Village
 Aramari Gilberts Village
 Betania Village
 Napia Village
 Tereitannano Village
 Napari Village
 Aontena Gilberts Village
 Fareturaina - Gilberts Village

I övrigt finns följande i Tabuaeran:

 Öar:
 Ponota (en del av en ö)
 Tabuaeran Island (en atoll)
 Tawata (en del av en ö)
 Te Nupa (en ö)
 Vai-tepu (en del av en ö)

 Halvöar:
 Alert Point (en udde)
 AUA Point (en udde)
 Bicknell Point (en udde)
 Cartwright Point (en udde)
 David's Point (en udde)
 Fenua-ura (en udde)
 Grieg Point (en udde)
 Kitty Point (en landtunga)
 Metaua Point (en udde)
 North Cape (en udde)
 Rapa-iti (en udde)
 Torea Torea Point (en udde)

Källor 

Indelningar i Linjeöarna